Daman Hongren (601–674) – mnich buddyjski, piąty patriarcha buddyzmu chan
 Hongren (1610–1664) – chiński malarz